Veneti (Gallië), een Keltische stam in het huidige Bretagne in Frankrijk
 Veneti (Veneto), een oude stam in de huidige regio Veneto in Italië
 Veneti (Oost-Europa), een oude stam in het Wisłabekken en de Oostzeekust
Zie ook:
 Venetentheorie, een theorie dat de West-Slaven of de Slovenen van de oude Veneti afstammen